Бородулино — топоним, название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бородулино — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Бородулино — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Бородулино — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Бородулино — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Бородулино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Бородулино — посёлок в Верещагинском районе Пермского края
 Бородулино — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Бородулино — село в Сысертском районе Свердловской области.
 Бородулино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Бородулино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.